Bennington Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Bennington Township (Illinois)
 Bennington Township (Iowa)
 Bennington Township (Kansas)
 Bennington Township (Michigan)
 Bennington Township (Minnesota)
 Bennington Township (Licking County, Ohio)
 Bennington Township (Morrow County, Ohio)